Daniel Huber (1768–1829) – szwajcarski matematyk
 Daniel Huber (ur. 1985) – niemiecki hokeista
 Daniel Huber (ur. 1989) – niemiecki hokeista
 Daniel Huber (ur. 1993) – austriacki skoczek narciarski